Ranhados (Mêda) - freguesia no concelho da Mêda, Portugal
 Ranhados (Viseu) - freguesia no concelho de Viseu, Portugal

Desambiguação